Dorfkirche Trebnitz steht für:
 Dorfkirche Trebnitz (Könnern) im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Trebnitz (Müncheberg) im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg